Der Name Jiri steht für:
ein Bergdorf in Nepal, siehe Jiri (Nepal)
Jiří – die tschechische Version des männlichen Vornamens  Georg, auch Jura,  Jíra, Jirka, Jiřík, Jiříček, Jiroušek, Jiran, Jiránek